Schloss Hofberg steht für:

 Schloss Hofberg, anderer Name für Schloss Oberköllnbach in Postau, Landkreis Landshut, Bayern
 Burgruine Hofberg in Greding, Landkreis Roth, Bayern